Rage může znamenat:

 Rage (hudební skupina) – německá heavymetalová hudební skupina
 ATI Rage – grafické čipy vyvíjené společností ATI
 RAGE (počítačová hra) – počítačová hra vyvíjená studiem id Software

filmy
 Rage (film, 1972) – americký film z roku 1972
 Rage (film, 2009) – britský film z roku 2009
 The Rage – americký film z roku 2007
 Grizzly Rage – kanadský televizní film

Externí odkazy